Heilige (Maria) Magdalena bzw. Sankt (Maria) Magdalena steht für:

* Maria Magdalena, Maria von Magdala (1. Jahrhundert), Person der Bibel
 Maria Magdalena de Pazzi (1566–1607), Karmelitin, Schutzpatronin von Florenz und Neapel (Fest: 25. Mai)
 Maria Magdalena Postel, Marie-Madeleine, brgl. Julie Françoise Catherine Postel (1756–1846), französische katholische Ordensgründerin (16. Juli) 22. Juli, Gedenktag der biblischen Heiligen
 zahlreiche Kirchen der Hl. Maria von Magdala, siehe Maria-Magdalena-Kirche
 Kirchen der Hl. Karmelitin, siehe Maria-Magdalena-de-Pazzi-Kirche einige Klöster und Stifte, siehe Magdalenenkloster

Sankt Magdalena bzw. St. Magdalena, Ortsnamen:
 St. Magdalena (Linz), Stadtbezirk von Linz, Österreich
 Sankt Magdalena am Lemberg (Gemeinde Buch-St. Magdalena), Ort in der Steiermark
 St. Magdalena (Bozen), Ortschaft bei Bozen, Südtirol
 St. Magdalena (Gsies), Gemeinde Gsies in Südtirol
 St. Magdalena (Villnöß), Gemeinde Villnöß in Südtirol
 Svatá Maří, Gemeinde im Okres Prachatice, Tschechien
 Svatá Magdaléna, Ansiedlung der Stadt Volary, Okres Prachatice, Tschechien
sowie:
 Sankt Magdalena am Lemberg (Gemeinde Buch-St. Magdalena), in der Steiermark
 Kleinregion St. Magdalena, Kommunalverband in der Steiermark

Sankt Maria Magdalena bzw. St. Maria Magdalena, Ortsnamen:
 Majdalena (früher Svatá Máří Magdaléna; dt. Sankt Maria Magdalena), Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 St. Magdalener (Wein)
 Magdalena, zum Namen – dort auch die Sprachvarianten

 Sainte Marie-Madeleine (frz.); Santa Maria Maddalena (ital.), Svatá Máří Magdaléna (tsch.)